Cette page présente le bilan saison par saison du Red Star.

Résultats par saison 

Résultats par saison du Red Star

Notes et références 

Red Star
Red Star